В списке населённые пункты распределены по районам области.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов — посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов (выделены оранжевым цветом) — по оценке на 1 января  года.

Алапаевский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Алапаевского района образованы два городских округа: муниципальное образование Алапаевское и Махнёвское муниципальное образование.

Артёмовский (Артёмовский городской округ)

Артинский (Артинский городской округ)

Ачитский (Ачитский городской округ)

Байкаловский

Белоярский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Белоярского района образованы два городских округа: Белоярский и Верхнее Дуброво.

Богдановичский (городской округ Богданович)

Верхнесалдинкий (Верхнесалдинский городской округ)

Верхотурский (городской округ Верхотурский)

Гаринский (Гаринский городской округ)

См. также 
Населённые пункты Свердловской области
Населённые пункты Свердловской области в районах (от И до Р)
Населённые пункты Свердловской области в районах (от С до Я)

Примечания 

Свердлововская область